Mikael Berglund kan syfta på:

 Mikael Berglund (författare), född 1977
 Mikael Berglund (radioprogramledare), född 1980